Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou avenue des Abeilles :

Belgique
 Avenue des Abeilles à Bruxelles ;
 Rue des Abeilles à Liège ;
 Avenue des Abeilles à Waterloo ;

France
 Avenue des Abeilles à Lège-Cap-Ferret ;
 Rue des Abeilles à Marseille ;
 Rue des Abeilles à Montpellier ;
 Rue des Abeilles à Mulhouse ;
 Rue des Abeilles à Toulouse.

Abeilles Rue